Де Круз () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Де Круз, Илеана (род. 1987) — индийская актриса и модель.
 Де Круз, Петер (род. 1990) — швейцарский кёрлингист. См. также 
 Круз